La Lega Nazionale A 2019-2020 si è svolta dal 12 ottobre 2019 al 29 febbraio 2020: al torneo hanno partecipato nove squadre di club svizzere e la vittoria finale non è stata assegnata ad alcuna squadra a causa della cancellazione di tutte le competizioni svizzere a seguito della pandemia di COVID-19; sono inoltre annullate tutte le promozioni e retrocessioni, mentre la classifica di regular season è valida per la qualificazioni alle competizioni europee della seguente stagione.

Regolamento 
Le 10 formazioni partecipanti danno vita a una regular season, con gare di andata e ritorno per un totale di 18 giornate, al termine delle quali:
Le prime otto classificate accedono ai play-off scudetto, disputati al meglio delle cinque gare nei quarti di finale, nelle semifinali, nella finale per il terzo posto e nella finale scudetto;
Le formazioni eliminate ai quarti di finale accedono ai play-off per il quinto posto, giocando al meglio delle tre gare le semifinali, la finale per il settimo posto e la finale per il quinto posto;
L'ultima classificat affronta la formazione vincitrice dei play-off promozione di Lega Nazionale B in uno scontro salvezza/promozione al meglio delle cinque gare.

Squadre partecipanti 
Al campionato di Lega Nazionale A 2019-2020 partecipano nove squadre di club svizzere, tra queste il neopromosso  e il ripescato ; una squadra avente diritto di partecipazione, l', ha rinunciato, scegliendo di ripartire dalla terza divisione nazionale.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Ammesse ai play-off scudetto.
      Allo spareggio salvezza/promozione.

Play-off scudetto

Quarti di finale

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2019
Pallavolo nel 2020
 2019-2020